Тіппеліга 2009 — 65-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Олесунн взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Норвегії 2009.

Позначення:

Результати

Плей-оф

Півфінал 

|-
| colspan="3" style="background:#97deff;"|6 листопада 2009

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|9/12 листопада 2009

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 

2009
Норвегія